Ке́ннет (Чи) Макбра́йд (, род. 23 сентября 1961, Чикаго) — американский актёр. Наиболее известен по ролям Эмерсона Кода в «Мёртвых до востребования», Лаверна Уинстона в «Живой мишени» и Лу Гровера в телесериале «Гавайи 5.0».

Ранняя жизнь 
Макбрайд родился в Чикаго, штат Иллинойс, от которого его прозвище Чи происходит. Он был воспитан в Церкви адвентистов седьмого дня и посещал школу при организации, которую окончил в 16 лет. Макбрайд изначально планировал продолжить карьеру в музыке, но после пения в церковном хоре и занятий с несколькими музыкальными инструментами в родном Чикаго, он переехал в Атланту в 1986 году и стал работать на телефонную компанию.

Личная жизнь 
У Макбрайда есть сын — рэпер Хартлес Макбрайд ().

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 

Киноактёры США